Christopher Wood peut désigner :

 Christopher Wood, (1901-1930), peintre britannique, un des précurseurs du modernisme anglais ;
 Christopher Wood, (1935-2015), scénariste de plusieurs films de la série James Bond et auteur de divers livres ;
 Christopher Wood, (né en 1962), peintre écossais.